Skrzynka Nielsena- podłączone do telewizora przez złącze SCART urządzenie, które zbiera dane na temat co jest w danej chwili oglądane i jaki kanał dana rodzina ogląda. Dane te są przesyłane później do AGB Nielsen Media Research.

Radiotechnika